Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „17”:

Wojska Polskiego
 17 Regiment Pieszy Koronny – pułk piechoty wojsk koronnych, utworzony w 1794
 17 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 17 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 17 Pułk Strzelców Polskich – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji; późniejszy 83 Pułk Strzelców Poleskich
 17 Pułk Piechoty (II RP) – pułk piechoty polskiej okresu II RP stacjonujący w Rzeszowie
 17 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty
 17 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierskie
 Kraiński Pułk Piechoty Nr 17 (1866–1918)
 17 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1918)
 17 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Rosyjski
  (1700–1918)
 17 Pułk Strzelców (1854–1918)